Aethelwold van Deira, koning van Deira (651-655)
 Aethelwold van East Anglia, koning van East Anglia (655-663)
 Æthelwald Moll, koning van Northumbria (759-765)
 Æthelwold van Winchester, bisschop van Winchester (963-984)